Akvafreda ima više značenja:
 Akvafreda (Avelino)
 Akvafreda (Bolonja)
 Akvafreda (Breša)
 Akvafreda (Katancaro)
 Akvafreda (Potenca)
 Akvafreda (Savona)